

Patronyme
 Felix Hamrin, (1875-1937), était un homme politique suédois.
 Kurt Hamrin, (1934- ), est un footballeur international suédois.
 Sven Hamrin, (1941- ), est un coureur cycliste suédois.

Homonymie
Homonymie de patronyme